Чемпиона́т Литовской ССР по футбо́лу 1979 го́да () — 58-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Итоговая таблица

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в СССР в 1979 году
1979 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу